|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Hansol Korea Open) van 2007 vond plaats van 24 tot en met 30 september 2007 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Eléni Daniilídou was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Maria Kirilenko.

Het eerste reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Russin Maria Kirilenko in drie sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar 36e WTA-titel, de derde van 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste Taiwanese duo Chuang Chia-jung / Hsieh Su-wei won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Eléni Daniilídou en Jasmin Wöhr in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Chuang had daarnaast al vier eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; Hsieh geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2007
Seoel